Михаил Дмитриевич Соломатин (23 ноября (5 декабря) 1894 — 22 ноября 1986) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск (26.10.44).

Ранние годы 
Родился 5 декабря 1894 года в Кыштыме Пермской губернии. Будучи сыном рабочего, сам с молодости работал слесарем на работал на Карабашском медеплавильном заводе.

С декабря 1914 года — в Русской императорской армии. Служил в 126-м пехотном запасном полку в Екатеринбурге, окончил в этом полку учебную команду в 1915 году и был назначен отделённым командиром. Участвовал в Первой мировой войне с июля 1917 года на Юго-Западном фронте, будучи взводным унтер-офицером в 711-м пехотном полку 78-й пехотной дивизии, на фронте произведён в фельдфебели. Участвовал и в революционных событиях 1917 году, в том же полку избирался членом ротного и батальонного комитетов солдатских депутатов. В декабре 1917 года был демобилизован.

По прибытии на родину вновь работал на Карабашском медеплавильном заводе, одновременно вступил в Красную Гвардию и был избран начальником красногвардейского отряда на заводе.

На службе в Красной Армии 
Сразу же оказался в гуще событий гражданской войны, которая на Среднем и Южном Урале отличалась ожесточением и активностью. Сначала воевал в красногвардейских частях. В феврале — марте 1918 в сводном красногвардейском отряде участвовал в боях в районе Троицка и Миасса при подавлении восстания Оренбургского казачьего войска под руководством атамана А. И. Дутова, которое не признало Октябрьской революции. В мае 1918 года его отряд был брошен на подавление восстания Чехословацкого корпуса, сражался в районе Каслинского завода и Екатеринбурга. В июне 1918 года отряд был включён в 2-й горный советский полк, в котором М. Д. Соломатин был командиром роты и батальона, участвовал в прорыве из кольца окружения под Верх-Нейвинским. В сентябре — октябре 1918 года воевал в партизанском отряде «Войско Богдана» на Красноуфимском направлении, где командовал эскадроном.

С 5 октября 1918 года — официально был зачислен в Красную Армию. С октября 1918 — командир роты полка имени Малышева, с января 1919 — помощник начальника гарнизона города Глазов Вятской губернии. С февраля 1919 года был заведующим хозяйством запасного батальона 30-й стрелковой дивизии и далее войну прошёл в этой дивизии. С мая 1919 — помощник командира 266-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии, в котором воевал против армий адмирала А. В. Колчака, участвовал в Пермской, Петропавловской, Омской, Новониколаевской и Красноярской операциях. Прошёл с боями от Перми до Иркутска. В первой половине 1920 года дивизия была переброшена на Южный фронт, где воевал против войск генерала П. Н. Врангеля. С 10 июня 1920 был помощником командира 262-го стрелкового полка, с августа 1920 командовал 263-м стрелковым полком, с ноября 1920 года — помощник командира 264-го стрелкового полка. Сражался в Перекопско-Чонгарской операции, а затем воевал против отрядов Нестора Махно. За подвиги в гражданской войне был награждён орденом Красного Знамени. В боях гражданской войны был дважды ранен.

Межвоенное время 
В 1922 году экстерном окончил Харьковскую повторную школу усовершенствования комсостава. С августа 1922 — помощник командира 89-го Чонгарского стрелкового полка по строевой части, а с октября 1924 года по октябрь 1926 года — командир 238-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии в Украинском военном округе.

В 1929 году окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА имени III Коминтерна. Оставлен на этих курсах на должности начальника курсов среднего комсостава. С мая 1932 года был начальником курсов мотомеханизированных войск Московского военного округа. С января 1933 года — начальник автобронетанковых войск Приморской группы Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. С февраля 1937 года — командир-комиссар 59-й стрелковой дивизии в ОКДВА. С июля 1937 года — вновь командовал автобронетанковыми войсками Приморской группы ОКДВА.

В июне 1938 года был снят с должности и направлен в распоряжении Командного управления РККА, а уже приказом НКО Союза ССР от 11 июля 1938 года уволен из РККА. В октябре того же года по ложному обвинению был арестован. Находился в тюрьме по следствием. 25 апреля 1939 года был освобожден в связи с прекращением дела и 15 мая 1939 года восстановлен в кадрах РККА с зачислением в распоряжение Управления по командно-начальствующему составу РККА. Однако ещё почти полгода оставался без нового назначения.

В октябре 1939 года был назначен помощником командира по строевой части 25-го механизированного корпуса в Киевском Особом военном округе. С 4 июня 1940 года по март 1941 года — командир 15-й моторизованной дивизии 2-го механизированного корпуса в Одесском военном округе. С марта 1941 года — командир 45-й танковой дивизии 24-го механизированного корпуса Киевского Особого военного округа.

Великая Отечественная война 
Начало войны встретил во главе этой дивизии. Участвовал в Львовско-Черновицкой и Киевской оборонительных операциях. Вёл бои под Каменец-Подольским и Винницей, его дивизия успешно прикрывала отход за реку Южный Буг войск 12-й и 6-й армий. В Уманьской катастрофе попал с остатками дивизии (танков в ней к тому времени практически не осталось, большинство личного состава воевали как пехота) в окружение. Стал одним из немногих, кому удалось вырваться оттуда — вывел с боями в конце августа отряд около 300 красноармейцев. Однако на следующий день немцы начали наступление на этом участке фронта и Соломатин вновь оказался в окружении, только теперь уже один и без оружия. Перешёл линию фронта без документов и в гражданской одежде. Затем около трёх месяцев проходил проверку.

С ноября 1941 года — командир 145-й танковой бригады на Западном фронте, участвовал в обороне Москвы, но совсем недолго — в бою 19 ноября был тяжело ранен. С декабря 1941 года — начальник Горьковского автобронетанкового центра. С 19 апреля по 8 сентября 1942 года — командир 8-го танкового корпуса на Западном фронте. Участвовал в первой Ржевско-Сычёвской наступательной операции.

С сентября 1942 по февраль 1944 года — командир 1-го Красноградского механизированного корпуса. Во главе корпуса участвовал в операции «Марс», в ходе которой корпус сначала прорвал немецкую обороны и пробился далеко в немецкий тыл, но там был окружён и отрезан. 15 суток вёл бой в условиях полного окружения, а затем по приказу командования ударом с тыла пробился к своим. Однако потери корпуса были велики, составили 8 180 человек. После пополнения личным составом корпус был передан в Степной военный округ и готовился там к летним боям под Курском. В составе Степного и 2-го Украинского фронтов успешно наступал летом и осенью 1943 года, отличившись в Белгородско-Харьковской и Полтавско-Кременчугской наступательных операциях.

С февраля по август 1944 года — заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками РККА. C 8 по 18 августа 1944 года — временно исполняющий должность командующего 5-й гвардейской танковой армией на 3-м Белорусском фронте. С августа 1944 года по ноябрь 1945 года — начальник штаба Управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками РККА — заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками. Одновременно с марта 1945 года — заместитель по БТиМВ Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке.

За боевые отличия во время советско-японской войны Соломатин был упомянут в благодарственном приказе Верховного Главнокомандующего.

Послевоенная служба 
После войны, с ноября 1945 до апреля 1946 года — командующий 5-й гвардейской механизированной армией Белорусского военного округа. С апреля 1946 года — начальник штаба бронетанковых и механизированных войск РККА. С февраля 1950 годы состоял в распоряжении Министра Вооружённых сил СССР, затем в июле того же года направлен на учёбу и в 1955 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии имени К. Е. Ворошилова. С января 1955 года — начальник кафедры тактики высших соединений Военной академии имени Фрунзе, с ноября 1955 — начальник кафедры оперативно-тактической подготовки, а с декабря 1956 года одновременно и помощник начальника академии по оперативно-тактической подготовке. В марте 1959 года по болезни уволен в запас.

В запасе в 1960—1977 годах работал председателем научно-методического совета по пропаганде военных знаний в Всесоюзного общества «Знание» и член президиума правления этого общества.

Умер 22 октября 1986 года в Москве.

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя воина увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»
 В 1988 году его именем названа улица в городе Карабаш. 
 В городе Карабаш установлена мемориальная доска.

Воинские звания 
 Комбриг (28.11.1935)
 Генерал-майор танковых войск (12.08.1941)
 Генерал-лейтенант танковых войск (7.02.1943)
 Генерал-полковник танковых войск (26.10.1944)

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945)
 Орден Октябрьской революции
 Четыре ордена Красного Знамени (1922, 27.03.1942, 03.11.1944, 1948)
 Орден Кутузова 1-й степени (08.09.1945)
 Орден Суворова 2-й степени (20.12.1943)
 Орден Кутузова 2-й степени (8.02.1943)
 Орден Богдана Хмельницкого 2 степени (29.07.1944)
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За победу над Японией» (1945)
 «За взятие Кенигсберга» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)
иностранные награды
 Орден Красного Знамени (Монголия)
 Медаль «За Победу над Японией» (МНР)
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (МНР)

Сочинения 
 Красноградцы. — М.: Воениздат, 1963.
 История 1-го механизированного корпуса

Примечания

Литература 
 Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь / Под общей ред. М. Г. Вожакина. — М.; Жуковский: Кучково поле, 2005. — 408 с. — ISBN 5-86090-113-5.
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 3. Командный состав танковых войск. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2017. — ISBN 978-601-7887-15-5. — С. 453—455.
 Генералы: Харьковский биографический словарь / Авт.-сост., вступ.ст. А. В. Меляков, Е. В. Поступная ; Под ред. В. И. Голик, Сергій Іванович Посохов ; Редкол.: В. Г. Бульба, В. Г. Коршунов, Н. А. Олефир, др. . — Харьков: Издательство «Точка», 2013 . — 497 с. : портр. — Библиогр.: с.486-487 (40 назв.) . — На рус. яз. — ISBN 978-617-669-133-4. — С. 339.
 Челябинская область. Энциклопедия. В 7 томах. Т. 6: Си — Ф. — 2006. — 915 с. — ISBN 5-88771-059-4.

Ссылки 
 Соломатин Михаил Дмитриевич на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 
 М. Д. Соломатин на сайте «Танковый фронт»

Участники Первой мировой войны (Россия)
Фельдфебели (Российская империя)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Выпускники курсов «Выстрел»
Преподаватели курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники советско-японской войны (СССР)
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Лишённые почётного гражданства Берлина